Toponímia:
 Brandt (Països Baixos), localitat dels Països Baixos
 Brandt (Dakota del Sud), població dels Estats Units 
 Biografies:
 Andy Brandt (1938), polític canadenc
 Bill Brandt (1904-1983), fotògraf i periodista anglès d'origen alemany
 Di Brandt (1952), poeta i crític literari canadenc 
 Federico Brandt (1878-1932), pintor veneçolà
 Georg Brandt (1694–1768), químic i mineralogista suec descobridor del cobalt 
 Georg Friedrich Brandt, músic instrumentista de fagot
 Heinrich Brandt (1986-1954), matemàtic alemany
 Johann Friedrich von Brandt (1802-1879), naturalista rus d'origen alemany
 Julian Brandt (1996), futbolista alemany
 Karl Brandt (economista) (1899-1975), economista estatunidenc d'origen alemany
 Karl Brandt (metge) (1904-1948), metge nazi alemany
 Kerstin Brandt (1961), atleta alemany
 Kyle Brandt (1979), actor estatunidenc
 Marianne Brandt (Viena, 1842 – 1921), contralt austriaca 
 Richard Brandt, filòsof moralista estatunidenc
 Willy Brandt (1913-1992), polític socialdemòcrata alemany Canceller de la RFA entre 1969 i 1974